Аргобба — народ, проживающий на востоке Эфиопии, в исторической области Йифат, к северу от города Аддис-Абеба. Общая численность — 15 тыс. человек.

Устройство быта 
В деревнях обычно находится  по меньшей мере одна мечеть, центральная площадь, рынок и школа Корана. Они, как правило, находятся на каких либо возвышенностях и холмах.  Дома прямоугольной  формы из дерева или камня, хижины с крышами из земли и сена. Средством к существованию являются сельское хозяйство, ткачество и торговля. В сельском хозяйстве они используют волов для вспашки земли, а также используют такой метод как террасирование для получений максимальной прибыли. Главными культурами являются сорго, кукуруза, горох, фасоль, чечевица, разводят овец и коз.   В пищу употребляют бобовые, молоко, крупы, иногда мясо.

Брак 
Браки с кузенами считаются наиболее выгодными. Браки с представителями других этнических групп (экзогамии) отвергаются культурно, так как аргобба озабочены тем, чтобы сохранить свои культурные особенности. Практикуется многожёнство у наиболее богатых соплеменников. Женщины могут наследовать имущество, но это определяется исключительно по мужской линии..

Традиционная одежда 
Традиционные одежды такие как тюрбаны, мундир и платок некоторые люди надевают, чтобы подчеркнуть свою религиозную идентичность и этническую группу, другие, чтобы выделиться.

Верования 
Народ аргобба по религии — мусульмане-сунниты. Часть населения — христиане-монофизиты. Занимаются земледелием (пашенное земледелие с искусственным орошением), скотоводством. Также хорошо развито огородничество. Культура сходна с амхарской.

История 
Аргобба считают, что они произошли от арабских иммигрантов из племени пророка Мухаммеда, которые спустились из Эфиопии и стали проповедовать ислам. Аналогичные легенды происхождения можно обнаружить во многих мусульманских общинах в странах Африканского Рога. В самом деле, есть доказательства того, что арабы в первую очередь появились на побережье, на месте современной Эритреи и оттуда расселились вдоль южного побережья и мигрировали. Каменные дома и террасные поля являются общими для Аравийского полуострова и Эфиопии, однако, постройки аргобба имеют небольшое отличие от построек соседей.

Примечания

Литература 
 Аргобба // Большая энциклопедия, Москва: Терра, 2006. - том , С. 389.
 Народы мира: историко-этнографический справочник. / Ред. Бромлей Ю. В.. М.: Советская энциклопедия, 1988. - C. 68.
 Кобищанов Ю. М. Аргобба // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. - C. 56.
 Abbebe Kifleyesus: Argobba ethnography, in: Siegbert Uhlig (Hrsg.): Encyclopaedia Aethiopica, Band 1, 2003. - p. 16-19, 22, 27, 38, 108.
 Aklilu Asfaw, "A short History of the Argobba", Annales d'Ethiopie, 16 (2000). - p. 173-183.
Philippa Bevan, Alula Pankhurst: Power Structures and Agency in Rural Ethiopia. Development Lessons from Four Community Case Studies (PDF), Paper Prepared for the Empowerment Team in the World Bank Poverty Reduction Group,  July 2007.

Народы Эфиопии